Кавшбая — абхазская фамилия.

Известные носители 
 Кавшбая, Акакий Мусуркаевич (1896 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кавшбая, Владимир Битгаевич (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.